Wohin mit Vater? steht für:

 Wohin mit Vater? (Buch), Buch eines anonymen Journalisten über den Umgang mit pflegebedürftigen Familienangehörigen (2007) 
 Wohin mit Vater? (Film), deutscher Film von Tim Trageser (2009)